V2 pode se referir a:

Foguete V2
Motor V2
 V2 Records
 V2: Vertical Velocity, uma montanha-russa no Six Flags Discovery Kingdom
 Vaticano II ou Concílio Vaticano II (1962 - 1965)
 LNER Class V2, uma locomotiva britânica.

V2
 eletrocardiograma V2

Desambiguação